Mehdi Nafti (Toulouse, 28 de Novembro de 1978) é um ex-futebolista franco-tunisiano, que atuava como meia.

Carreira 
Mehdi Nafti representou o elenco da Seleção Tunisiana de Futebol na Copa de 2006 e no Campeonato Africano das Nações de 2008.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Toulouse
Franceses de ascendência tunisiana
Futebolistas da Tunísia
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Jogadores da Seleção Tunisiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Treinadores de futebol da Tunísia